Die OHL-Saison 1985/86 war die 6. Spielzeit der Ontario Hockey League (OHL). Die Peterborough Petes gewannen als punktbestes Team der regulären Saison die Hamilton Spectator Trophy. Im Playoff-Finale setzten sich die Guelph Platers gegen die Belleville Bulls durch und errangen so ihren ersten und einzigen J. Ross Robertson Cup.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte
Erläuterungen:       = Playoff-Qualifikation,       = Hamilton-Spectator-Trophy-Gewinner

Leyden Division

Emms Division

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Play-offs

Play-off-Baum 

 Zwischenrunde
Zur Saison 1985/86 wurde ein neues Playoff-Format eingeführt, bei dem die sechs Sieger aus der ersten Runde in eine Zwischenrunde einziehen. Dort spielen die drei Teams jeder Conference in je einer Gruppe, wobei jede Mannschaft zweimal gegen ihre beiden Konkurrenten spielt; einmal auswärts, einmal zuhause. Der Gruppenletzte schied danach aus, die anderen beiden Mannschaften bestritten das Halbfinale im gewohnten Best-of-Seven-Modus. Diese Zwischenrunde wurde bereits in der Folgesaison wieder abgeschafft, indem man zum System mit Freilosen zurückkehrte.

J.-Ross-Robertson-Cup-Sieger

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Auszeichnungen

All-Star-Teams

Vergebene Trophäen

Siehe auch 
 Saison 1985/86 der Québec Major Junior Hockey League
 Saison 1985/86 der Western Hockey League
 Memorial Cup 1986

Weblinks 
 OHL 1985/86 bei hockeydb.com

Einzelnachweise 

OHL-Saison
Eishockeysaison 1985/86